Lechleitner ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Lechleitner (1879–1959), österreichischer Maler und Bildhauer

 Hannes Lechleitner (* 1978), österreichischer Pianist, Sänger, Schlagzeuger und Gitarrist
 Hans Lechleitner (* 1930), österreichischer Fernsehjournalist
 Herwig Lechleitner (1920–2007), österreichischer Geograf und Hochschullehrer
 Ingenuin Lechleitner (1676–1731), österreichischer Barockbildhauer
 Johann Baptist Lechleitner oder Johann Georg Lechleitner (1764–1840), österreichischer katholischer Geistlicher, Theologe, Philosoph und Zisterzienser
 Michael Lechleitner († 1669), österreichischer Barockbildhauer
 Robert Lechleitner (Techniker) (1840–1920), österreichischer Techniker 
 Robert Lechleitner (Komponist) (1860–1901), Komponist 
 Simon Lechleitner (* 1979), österreichischer Bergläufer
 Thomas Lechleitner (Taufname Joseph Anton), (1740–1797), deutscher Theologe, Augustinerchorherr 
 Wilhelm Lechleitner (1779–1827), österreichischer Komponist, Chorregent und Pädagoge

Siehe auch:
 Lechleiter